Kim Kyung-wook (Yeoju, 18 de abril de 1970) es una arquera y campeona olímpica surcoreana. Compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Atlanta, donde ganó una medalla de oro con el equipo de tiro con arco de Corea del Sur, y también una medalla de oro individual.

Referencias 

Budistas de Corea del Sur
Medallistas olímpicos de Atlanta 1996
Medallistas olímpicos de oro de Corea del Sur